Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1924. Tekmovanja so potekala v sedemindvajsetih disciplinah za moške med 6. in 13. julijem 1924 v Parizu, udeležilo se jih je 657 atletov iz štiridesetih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države

  (10) 
  (9) 
  (6) 
  (17) 
  (8) 
  (4) 
  (27) 
  (3) 
  (17) 
  (9) 
  (3) 
  (1) 
  (11) 
  (52) 

  (70) 
  (65) 
  (12) 
  (3) 
  (16) 
  (7) 
  (11) 
  (36) 
  (8) 
  (10) 
  (3) 
  (11) 
  (1) 
  (19) 

  (1) 
  (10) 
  (1) 
  (14) 
  (3) 
  (12) 
  (13) 
  (33) 
  (17) 
  (4) 
  (96) 
  (5)

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1924
Športi Poletnih olimpijskih iger 1924